Platanesi – abitanti di Aci Platani
Platanesi – abitanti di Platania